La Valle (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 La Valle, de Italiaanse naam van de gemeente La Val in het Italiaanse Zuid-Tirol